Umění milovat je název dvou děl:
 Umění milovat (Ovidius) – série tří knih Ovidia
 Umění milovat (Erich Fromm) – kniha Ericha Fromma
 Umění milovat (film) – film Emmanuela Moureta z roku 2011